Raban peut désigner :

Patronyme 

 Jonathan Raban (1942-2023), un écrivain anglais ;
 Louis-François Raban (1795-1870), romancier, essayiste et pamphlétaire français :
 Raban Maur (780-856), moine bénédictin et théologien germanique.

Toponyme 

 Bataille de Raban, une confrontation ayant lieu à l'automne de 958 près de la forteresse de Raban située au nord de la Syrie ;
 L'Église Saint-Raban Maur, une église catholique du quartier de Mainz-Hartenberg-Münchfeld à Mayence (Rhénanie-Palatinat) en Allemagne.
Patronyme anglais